Карен Метчук (, в замужестве Ман, ; ) — немецкая пловчиха, трёхкратная чемпионка летних Олимпийских игр 1980 года, трёхкратная чемпионка Европы.

Биография 

Карен Метчук родилась в 1963 году в Грайфсвальде. Начала плавать с 8 лет, спустя 2 года присоединилась к спортивному клубу . В 1978 году на чемпионате мира по водным видам спорта Метчук в составе сборной ГДР заняла второе место в эстафете 4×100 метров вольным стилем. На летних Олимпийских играх 1980 года в Москве она победила на дистанции 100 м баттерфляем, а также в эстафетах 4×100 м вольным стилем и в комбинированной 4×100 метров в составе сборной ГДР. Кроме того, она завоевала серебряную медаль на дистанции 100 м вольным стилем, уступив соотечественнице Барбаре Краузе. Она также одержала три победы на чемпионате Европы по водным видам спорта 1981 года. 

За свою спортивную карьеру Метчук установила 3 мировых рекорда. После завершения карьеры стала школьной учительницей и тренером в своём клубе. Изучала медицину в Ростокском университете. В 1990 году была включена в Зал Славы мирового плавания. Впоследствии выяснилось, что по указанию тренеров Метчук принимала допинг.

Примечания 

Пловцы ГДР
Олимпийские чемпионы от ГДР
Олимпийские чемпионы по плаванию
Пловцы на летних Олимпийских играх 1980 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 1980 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1980 года
Чемпионы Европы по плаванию
Чемпионы мира по плаванию
Включённые в Зал Славы мирового плавания
Рекордсмены мира в плавании